Данте Алигьери:

 Данте Алигьери (1265—1321) — итальянский поэт, один из основоположников литературного итальянского языка.
 Данте Алигьери — первый линкор итальянского флота.